Bing pode ser:

 Bing - um serviço de buscas da Microsoft, substituto do Live Search.
 Bing Crosby
 Chandler Bing
 Gertrud Bing
 Abraham Bing
 Carmella Bing

Desambiguação